Соревнования по толканию ядра у женщин на Олимпийских играх 1980 года в Москве прошли 24 июля 1980 года на Олимпийском стадионе «Лужники».

В соревнованиях приняли участие 14 спортсменок из 8 стран. Квалификационный раунд не проводился. Победителем соревнований стала представительница ГДР Илона Слупянек, серебряным призёром — Светлана Крачевская, бронзовым призёром — немка Маргитта Пуфе.

Медалисты

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 1980 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

В ходе соревнований Илона Слупянек установила новый олимпийский рекорд — 22,41 м, который остаётся не побитым до настоящего времени.

Результаты

Ссылки 
 Результаты соревнований  

Толкание ядра на Олимпийских играх